Krakauer Nachrichten – niemieckojęzyczna gazeta ukazująca się pod nową nazwą od marca 2007 roku w Krakowie. Zajmuje się tematyką turystyczną, kulturalną, historyczną i polityczną. Wydawca: Marcin Plewka. Nakład ok. 10 tys. egzemplarzy kolportowany w Polsce i w Niemczech. Jednocześnie od 2004 ukazuje się gazeta tego samego wydawcy na terenie Warmii i Mazur: Masurische Zeitung.

Linki zewnętrzne 
 Krakauer Nachrichten Online

Czasopisma w języku niemieckim
Czasopisma wydawane od 2007
Niemiecka prasa poza granicami kraju
Prasa w Krakowie